Gladis ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Gladis (1806–1888), Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Michael Gladis (* 1977), US-amerikanischer Schauspieler